In the Dark ist der Titel von:

 In the Dark (Album), Musikalbum der Band Grateful Dead aus dem Jahr 1987
 In the Dark (Dev-Lied), Lied der Sängerin Dev aus dem Jahr 2011
 In the Dark (Purple-Disco-Machine-Lied),  Lied von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants (2022)
 In the Dark (2013), US-amerikanischer Film von Richard Gabai
 In the Dark (2015), kanadischer Film von John Ainslie
 In the Dark (britische Fernsehserie), eine britische Fernsehserie (2017)
 In the Dark (US-amerikanische Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (seit 2019)

Siehe auch
 Into the Dark